Le lac Thunder, lac du Colorado.
 Thunder Lake, localité de l'Alberta.